Caspar Bartholin il Vecchio
 Caspar Bartholin il Giovane